Reichenau désigne à la fois :

Toponyme

l’Île de Reichenau située sur l’Untersee, partie « inférieure » (c'est-à-dire aval) du lac de Constance.
 l’Abbaye de Reichenau, située sur cette île.
 la commune de Reichenau, située sur cette île.

Reichenau, commune du district de Feldkirchen.
 Reichenau, camp d'éducation par le travail de la seconde guerre mondiale, situé dans le quartier du même nom de la ville d'Innsbruck.

Reichenau, village du canton des Grisons.

Patronyme 

 Waldo de Reichenau (740-814), abbé et évêque français.
 Hermann de Reichenau (1013-1054), moine, écolâtre, savant et hymnographe.
 Walter von Reichenau (1884-1942), général allemand de la Seconde Guerre mondiale.
 Wilhelm von Reichenau (1426-1496), prince-évêque bavarois
  (1847-1925), naturaliste allemand.

Autres 
 Les Gloses de Reichenau, gloses compilées au  en Picardie.